Натуральне число 252
 252 рік до нашої ери
 252 рік нашої ери